Robert II (Paisley (Renfrewshire), 2 maart 1316 - Dundonald Castle (Ayrshire), 19 april 1390) was koning van Schotland van 1371 tot 1390. Hij was de eerste koning van het huis Stuart. Robert was de enige zoon van Walter Stewart, de 6de High Steward van Schotland en Marjorie Bruce, dochter van koning Robert I van Schotland. Zijn moeder beviel door middel van een keizersnede en stierf een paar uren later.

Leven 
In 1318 kwam het Schotse Parlement overeen dat als Robert I zonder zonen zou sterven, de kroon zou worden doorgegeven aan Robert, de zoon van Marjorie Bruce. Maar in 1324 krijgt Robert I uiteindelijk toch een zoon: David II. Snel nadat David II in 1329 koning werd, begon Robert de macht in handen te krijgen. Hij was een van de leiders van het Schotse leger tijdens de slag van Halidon Hill in juli 1333. En na enkele successen tegen de aanhangers van Edward Balliol, werden hij en John Randolph, de 3de graaf van Morray, verkozen tot regenten, terwijl David II veiligheid zocht in Frankrijk.

Toen John Randolph gevangen werd genomen door de Engelsen, was Robert de enige regent. In 1341 kon David II terugkomen uit Frankrijk. Maar in 1346 na de slag bij Neville’s Cross werd David II gevangengenomen door de Engelsen. Weer werd Robert II verkozen tot regent van Schotland.

In 1371 stierf David II zonder zonen en werd Robert koning. Hij stierf in 1390 van ouderdom.

Huwelijken en kinderen 
Zijn eerste vrouw was Elizabeth, dochter van Sir Adam Mure van Rowallan. Ze was zijn vroegere maîtresse, met wie hij in 1336 was getrouwd. Maar dit was volgens sommigen onofficieel gebeurd, dus hertrouwde hij met haar in 1349. Bij haar had hij minstens 10 kinderen:

 John Stewart (c.1340-1406), de latere koning Robert III
 Robert of Albany (1339–1420)
 Alexander (1343–1394)
 Margaretha Stewart
 Wouter Stewart (-1362)
 Marjory Stewart
 Jan Stewart
 Isabella Stewart
 Catherina Stewart
 Elizabeth Stewart

Zijn tweede vrouw was Euphemia de Ross, met haar had hij 5 kinderen:

 David Stewart (-1389)
 Wouter Stewart (-1437)
 Margaretha Stewart
 Elizabeth Stewart
 Egidia Stewart

Voorouders

Huis Stuart
Koning van Schotland
Persoon in de 14e eeuw